Carl Klingberg (né le  à Göteborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. 

Il est le frère de John Klingberg, également joueur de hockey professionnel.

Biographie

Carrière en club  
En 2009, il débute en senior avec le Frölunda HC dans l'Elitserien. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 au second tour, à la  au total par les Thrashers d'Atlanta. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Thrashers face aux Penguins de Pittsburgh.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Borås HC || Allsvenskan ||8 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Frölunda HC || Elitserien ||10 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Frölunda HC || Elitserien ||42 ||6 ||7 ||13 ||16 ||7 ||0 ||0 ||0 || 2
|-
|2010-2011 || Frölunda HC || Elitserien || 38|| 2|| 1|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Timrå IK|| Elitserien || 11|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Wolves de Chicago || LAH || 8|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 66|| 15|| 22|| 37|| 39|| 12|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2011-2012 || Jets de Winnipeg || LNH || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 66|| 11|| 12|| 23|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 65|| 22|| 20|| 42|| 42|| 21|| 3|| 5|| 8|| 14
|-
| 2013-2014 || Jets de Winnipeg || LNH || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 51|| 15|| 15|| 30|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 ||Wolf Pack de Hartford || LAH || 13|| 2|| 9|| 11|| 4|| 13|| 4|| 3|| 7|| 6
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 55|| 9|| 8|| 17|| 26|| 8|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2016-2017 || EV Zoug || LNA ||47 ||13 ||14 ||27 ||52 ||16 ||4 ||4 ||8 ||8 
|-
| 2017-2018 || EV Zoug || LNA ||47 ||18 ||16 ||34 ||20 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2018-2019 || EV Zoug || LNA ||29 ||8 ||14 ||22 ||10 ||11 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|2018-2019 || Eissportverein Zoug Academy || Swiss League ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 || EV Zoug || LNA ||47 ||13 ||15 ||28 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| EV Zoug || LNA || 50 ||19 ||20 ||39 ||75 ||13 ||6 ||4 ||10 ||12

| 12 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 2|| 4|| 0|| +3|| align="left"| place
|- 
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| +4|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 3 || 1 || 4 || 4 || +2 || align=left| place
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 || -1 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 2 || 2 || 1 || 3 || 2 || +2 || align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Göteborg
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Timrå IK
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Borås HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du EV Zoug
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022